Кевин Джон Конуэй (); 29 мая 1942, Нью-Йорк, США — 5 февраля 2020, там же) — американский актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился в семье Джеймса Джона Конуэя, ирландского механика, и Хелен Маргарет (урождённой Сандерс), торгового представителя. Получил актёрскую подготовку в  в Нью-Йорке. В своей первой роли на экране изобразил Ролана Вири в фильме «Бойня номер пять», основанном на романе Курта Воннегута. Лауреат театральной премии «Драма Деск» в 1974.

Умер 5 февраля 2020 года от сердечного приступа.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США